Paoli est  est un patronyme d'origine italienne et corse —dérivé du prénom Paolo— notamment porté par :

Patronyme 

  (1861–1941), Soprano portoricaine et sœur de Antonio Paoli.
  (1934-2007), ecclésiastique et nonce.
 André Paoli (1947), athlète français.
 Angelo Paoli (1642-1720), carmélite italien.
  (1871-1946), ténor portoricain.
  (1912), prêtre, religieux, missionnaires et Juste parmi les nations italiens.
  (1811–1889) homme politique italien.
Betty Paoli (1814-1894), poétesse autrichienne.
 , acteur et cascadeur américain.
  (1840-1902), historien et paléographe italien.
 Cécile Paoli, actrice française.
 Dominique Paoli (1941-2021), journaliste et essayiste française.
 Enrico Paoli (1908-2005), joueur d'échecs italien.
  (1878–1974), actrice italienne.
 Francisco Matos Paoli (1915-2000), poète, critique et homme politique portoricain.
 Gino Paoli (1934), chanteur et homme politique italien.
 Hyacinthe Paoli (1690-1763), homme politique corse.
 Jacques Paoli (1924-1990), journaliste français.
 Jean-Pierre Paoli (1948), haut fonctionnaire devenu manager dans le paysage audiovisuel français (PAF)
 Jean-Pierre Paoli (1945) près d'Alger, animateur charismatique de rencontres sportives notamment sur RTL, commentateur officiel du PSG puis de l'équipe de France de football au Stade de France, à Paris, initialement percussionniste notamment de Claude François, Nino Ferrer et Christophe.
 Jean-Pierre Paoli (3 Mai 1940, à Toulon), Directeur de la Verrerie de Bendor puis directeur du Circuit Paul Ricard dans les 1970s jusqu'en 1981, année où il devient team manager de Ligier, poste qu'il occupa jusqu'en 1993, avant de fonder son agence de sponsoring.
 Ottaviano di Paoli (mort 1206), cardinal italien.
 Paul-François Paoli, écrivain et journaliste au Figaro.
 Pascal Paoli (1725-1807), homme politique, philosophe et général corse.
 Pierre Paoli (1921-1946), agent français de la Gestapo.
 Raoul Paoli (1889-1960), athlète français.
 Stéphane Paoli (né en 1948), journaliste français de radio et de télévision.
  (1884–1963), philologue et historien italien.
 Virginio De Paoli (1938-2009), entraîneur et footballeur italien.
 Xavier Paoli (1833-1923), fonctionnaire du  ministère français de l'Intérieur et mémorialiste.

Géographie 

 Paoli, une ville dans le Colorado aux États-Unis
 Paoli, une ville de l'Indiana aux États-Unis
 , un canton dans l'Indiana aux États-Unis
 Paoli, une ville de l'Oklahoma aux États-Unis
 Paoli, et un census-designated place en Pennsylvanie aux États-Unis
  est une Zone non incorporée dans le Wisconsin aux États-Unis
  est une gare à Philadelphie

Autres 
 , bataille de la Révolution américaine
 , est un tanker de l'US Navy

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Patronyme corse
Homonymie de localités aux États-Unis